Madonna col Bambino benedicente e un francescano in adorazione – dipinto di Antonello da Messina conservato al Museo regionale di Messina
Madonna col Bambino benedicente – dipinto di Giovanni Bellini, Venezia, Gallerie dell'Accademia
Madonna col Bambino benedicente – dipinto di Vittore Carpaccio conservato presso la National Gallery of Art di Washington
 Madonna col Bambino benedicente – dipinto del Guercino conservato presso la Pinacoteca Civica di Cento
Madonna col Bambino benedicente – dipinto del Pinturicchio conservato alla National Gallery di Londra
 Madonna col Bambino benedicente – dipinto di Antonio Vivarini conservato nelle Gallerie dell'Accademia di Venezia